Um dos nomes populares da ema;
Género de aranhas da subfamília Theraphosinae.